Un pneu de vélo est un pneumatique adapté aux roues des vélos et véhicules similaires. Le pneu améliore l'adhérence de la roue et est une partie importante de la suspension d'un vélo.

Types 

Spécialement conçu pour chaque type de vélo, le pneu peut ainsi prendre des formes géométriques et posséder des structures et qualités différentes : pneu classique de vélo pour simple déplacement, pneu pour cyclisme sur route ou cyclotourisme, boyau pour cyclisme sur piste, pneu cranté extrêmement résistant pour cyclocross, VTT ou polo-vélo. Pour la conduite sur neige et sur glace, il existe également des pneus cloutés. Il existe aussi des pneus de descente avec de gros crampons, de largeur presque comparable à celle des pneus de moto-cross.

Les pneus traditionnels nécessitent la présence d'une chambre à air. Les pneus sans chambre, dits « tubeless », apportent plus de confort. Une gomme dure apporte endurance et rendement, tandis qu'une gomme tendre offre plus d'accroche au vélo.

Quant à la carcasse du pneu, une tringle rigide apporte plus de robustesse, mais une tringle souple plus de confort, de souplesse et de rendement.

Certains pneus de ville sont munis de  pour augmenter la visibilité du cycliste urbain.

Références inscrites sur le pneumatique 
Sur la face externe de la plupart des pneus de vélo figurent, outre le nom du fabricant et la pression de gonflage, une série de chiffres indiquant les mensurations du pneu.

Par convention, seuls le diamètre du pneu et sa largeur sont le plus souvent indiqués. Parfois la hauteur apparaît également.

Nomenclatures 
Toutes les mesures s'entendent théoriquement de bord à bord, le pneu gonflé à sa pression d'utilisation.

Il existe trois nomenclatures différentes :

Mensurations anglo-saxonnes en pouces ( = ) 
Exemple : 22 x 1 3/8. Ici le pneu fait  de diamètre extérieur (soit environ ) et  de largeur.

Parfois c'est une série de trois nombres,  , dans ce cas le deuxième représente la hauteur du pneu et le troisième sa largeur.

La largeur du pneu peut être indiquée soit par une fraction ( 1 ½), soit par une décimale ( 1,5). Le plus souvent, même si la taille est équivalente ( et 1,5), les pneus sont différents et ne s'adaptent pas aux mêmes jantes car les notations décimales et en fraction sont spécifiques à deux types de jantes distinctes.

Mensurations françaises en mm 
Exemple : 550x35. Ici le pneu fait  de diamètre extérieur et  de largeur.

Parfois une lettre est ajoutée,  550x35A. Elle indique la largeur de la jante et varie de A (étroite) à D (large). Ici le pneu fait  de large s'il est monté sur des jantes de .

Pour un même diamètre extérieur, par exemple , la largeur de la jante influera sur le diamètre intérieur.
 700 A diamètre intérieur = .
 700 B diamètre intérieur = .
 700 C diamètre intérieur = .
 700 D diamètre intérieur = .

Mensurations standardisées : le système ETRTO 
Il existe une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) créée par l'ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). Elle figure sous la forme de deux nombres séparés par un tiret (-) et non plus par une croix (x) comme pour les deux précédentes nomenclatures. Exemple : 37-490. Le premier nombre correspond toujours à la largeur du pneu en millimètres. Quant au second, le plus important, il correspond au diamètre intérieur du pneu.

Au total 
La mensuration la plus importante est le diamètre ETRTO. Sans une adéquation parfaite entre le diamètre intérieur du pneu et celui de la jante, l'assemblage est impossible.

Les autres dimensions (diamètre extérieur, largeur, hauteur) sont à considérer avec circonspection : tout d'abord elles ne sont pas standardisées et peuvent varier d'un fabricant à l'autre, par exemple s'ils incluent ou non l'épaisseur des crampons dans la mesure.

Par ailleurs, il est tout à fait possible d'utiliser des pneus de dimensions différentes de ceux d'origine afin d'en modifier la tenue de route.

Règlementation 
Le règlement 88 de la CEE-ONU prévoit le concept de dispositifs rétroréfléchissants incorporés sur le côté latéral des pneumatiques de bicyclettes et de cyclomoteurs.

Résistance au roulement 
La résistance au roulement d'un pneu est l'énergie perdue lorsque celui-ci roule. Elle est déterminée par sa pression de gonflage, son diamètre, sa largeur, sa conception et son profil, et est due principalement à la déformation des matériaux du pneu.

Plus le matériau d'un pneu est flexible, moins il y aura d'énergie perdue lors de sa déformation.

Plus le profil du pneu est lisse, plus sa résistance au roulement est faible.

Sur un sol lisse, la résistance au roulement est d'autant plus faible que la pression de gonflage est élevée. En tout-terrain, c'est l'inverse, car un pneu moins gonflé s'enfonce moins dans le sol et est moins freiné par les inégalités du terrain.

Un pneu de faible diamètre a une résistance au roulement plus élevée à pression équivalente, car une même déformation du pneu a plus d'impact sur sa circularité.

Un pneu large a une résistance au roulement plus faible qu'un pneu étroit à même pression, et ce contrairement aux idées reçues. En effet, à pression égale, la surface de contact au sol, déterminée par l'affaissement du pneu, est la même quelle que soit la largeur du pneu. Mais un pneu plus large s’aplatit moins dans le sens de la longueur pour la même surface de contact au sol. Un pneu large conserve donc une meilleure circularité à même pression. En revanche, un pneu étroit peut être gonflé à une pression supérieure (ce qui diminue le confort). Un pneu étroit bénéficie aussi d'une résistance à l'air plus faible et est plus léger (meilleure accélération et meilleure maniabilité). Mais pour une vitesse d'environ , des pneus larges sont préférables.

Un laboratoire donne les valeurs de coefficient de roulement de nombreux pneus. Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le coefficient de roulement.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Valve
 Liste des pièces de vélo

Liens externes 
 Conseils pratiques, Accessoires, Pneus, sur le site de la Fédération française des usagers de la bicyclette
  Site de Sheldon Brown, pour plus de précisions techniques sur les dimensions de pneus

Équipement de cyclisme
Pneumatique (véhicule)